Иван Мартынович Лудри () — советский военно-морской деятель, флагман 1-го ранга. Расстрелян в ходе «сталинской чистки» (1937). Посмертно реабилитирован 8 сентября 1956.

Биография 
Родился 16 (28) января 1895 года в крестьянской семье на хуторе Эрма Пярнуского уезда Лифляндской губернии, эстонец.

Участник Ледового похода Балтийского флота. Член КПСС с 1918 года. Заместитель председателя Кронштадтского военно-морского комитета, с апреля 1919 года комиссар Кронштадтской базы. В сентябре 1919 — феврале 1920 года — комиссар Онежской военной флотилии. С февраля по октябрь 1920 года работал начальником Прионежского районного управления водного транспорта Наркомата путей сообщения в Вознесенье. С ноября 1920 года назначен комиссаром Морских сил Чёрного и Азовского морей, в 1921—1923 годах — комиссар и командующий Морскими силами Каспийского моря.

С 1923 по 1927 год слушатель Военно-морской академии РККФ. С 1927 года командующий береговой обороной Чёрного моря, в числе прочего руководил достройкой 30-й бронебашенной батареи в Севастополе. С 1 мая по 28 ноября 1930 года начальник штаба Морских сил Чёрного моря. С 29 ноября 1930 г. начальник Учебно-строевого управления ВМС РККА. С 1932 года — заместитель начальника Морских сил РККА. В 1937 году — начальник Военно-морской академии РККА им. К. Е. Ворошилова.

Арест и расстрел 
Проживал в Ленинграде. 10 августа 1937 года арестован. После непродолжительного следствия 26 ноября 1937 года осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР. Приговор — высшая мера наказания. Расстрелян 26 ноября 1937 года в городе Москва. Определением Военной коллегии от 8 сентября 1956 года реабилитирован. Похоронен на новой части Донского кладбища в общей могиле невостребованных прахов № 1 — жертв репрессий. Имеется лишь табличка с именем.

Награды 
 Орден Красного Знамени (20.02.1928)
 Орден Красной Звезды

Примечания

Литература 
 Близниченко С. С. К 115-летию со дня рождения флагмана 1 ранга (вице-адмирала) Ивана Мартыновича Лудри// Военно-исторический архив. 2010. № 3. С.44-62.
 Близниченко С. С. «В связи с отсутствием состава преступления». Судьба флагмана 1 ранга И. М. Лудри// Военно-исторический журнал. 2013. № 12. С.58-64.
 
  — С.207.

Ссылки 
 Лудри Иван Мартынович — Флагман 1-го ранга, Репрессирован. на сайте «Наш Баку»
 Пока бьётся сердце…
 БЛИЗНИЧЕНКО Сергей Сергеевич «В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ» Судьба флагмана 1 ранга И. М. Лудри
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)
Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Казнённые в 1937 году
Комиссары и члены Военного Совета Черноморского флота ВМФ СССР
Начальники штаба Черноморского флота ВМФ СССР